«Ро́тор-2» — фарм-клуб российского футбольного клуба «Ротор» из Волгограда. Образован в 1992 году, приняв участие во второй российской лиге.

История 
В советское время у «Ротора» имелся дублирующий состав, выступавший в первенстве дублёров для команд высшей и первой лиг.

Как участник системы лиг образован в 1992 году. Команда выступала в ПФЛ во второй и третьей лигах (в 1992—2000, 2004—2005, 2017—2019 годах), а также Первенстве КФК/ЛФК (в 2001—2003, 2016 годах) под названиями «Ротор»-д, «Ротор»-2, «Ротор-2» и «Ротор-Волгоград-2».

В 2001 году был образован турнир дублёров РФПЛ, вторые команды клубов высшего дивизиона вышли из состава ПФЛ. Дублирующий состав «Ротора» стал играть в турнире дублёров, «Ротор»-2 — в Первенстве КФК.

В 2005 году после лишения «Ротора» статуса профессионального клуба «Ротор»-2 (к тому времени игравший во втором дивизионе как ФК «Ротор-2») фактически стал основной командой. В 2006 году место «Ротора-2» во Втором дивизионе было отдано «Ротору».

В 2015 году после ликвидации ГАУ ВО «Футбольный клуб Ротор» на базе колледжа олимпийского резерва была создана новая команда «Ротор-Волгоград», которая стала выступать в первенстве ЛФК (III дивизион) в зоне «Черноземье».

Команда заняла 1-е место в своей зоне III дивизиона 2015, и на её базе был возрождён «Ротор», который получил право повыситься в классе. Далее в 2016 году команда выступала в первенстве ЛФК, при этом после того, как летом 2016 года «Ротор» (главная команда) заявился в Первенство ПФЛ-2016/17, получила статус второй команды.

В 2017 году после выхода «Ротора» в Первенство ФНЛ, «Ротор-Волгоград-2» заявлен в Первенство ПФЛ. При этом изначально планировалось заявить ФК «Зенит» Волгоград, созданный в сжатые сроки в структуре одноимённого муниципального учреждения. «Зенит» лицензирование не прошёл по причине отсутствия юридической связи с ФК «Ротор-Волгоград», а также другого названия (что не соответствует критериям допуска к соревнованиям вторых команд клубов ФНЛ и Премьер-лиги), после чего совместно с различными департаментами администрации Волгограда в срочном порядке были сменены все учредительные документы, а муниципальное бюджетное учреждение поменяло название на «Спортклуб „Ротор-2“ Волгоград».

В сезоне 2020/21 «Ротор» играл в премьер-лиге, молодёжная команда играла в соответствующем турнире, «Ротор-2» в Первенстве ПФЛ 2020/21 участия не принимал. По итогам сезона «Ротор» покинул РПЛ, вторая команда «Ротора» на сезон 2021/22 заявилась во Второй дивизион ФНЛ (бывшее Первенство ПФЛ).

Названия 
 «Ротор»-д (1992—1997)
 «Ротор»-2 (1998—2003)
 «Ротор-2» (2004—2005, 2018—2020, с 2021)
 «Ротор-Волгоград-2» (2016—2018)

Примечания

1. Участвовавшая в 2001—2004 годах в турнире дублёров РФПЛ команда «Ротор»-д выиграла его в сезоне 2001 года.2. В 2005 году «Ротор-2» был основной командой лишившегося профессионального статуса ФК «Ротор».

Результаты выступлений 
В Первенстве России

 В Кубке России

Тренерский штаб

Состав 

* Также находится в заявке основной команды.

Трансферы 2021

Лето 2021

Пришли

Ушли

Зима 2022

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды. 
*** Свободный агент.

Примечания

Ссылки 
 История клуба на klisf.info
 Матчи в базе Wildstat.ru
 Профиль на сайте Footballfacts.ru (сезон-2005 отнесён к «Ротору»)

Футбольные клубы Волгоградской области
ФК «Ротор»